Le nom chenal, issu du latin  (comme « canal » et « chéneau »), a globalement un sens voisin de . Il le remplace ou s'en distingue dans certains contextes.

Sciences et techniques

Agriculture et géographie rurale 
 Un chenal enherbé est une bande d'herbe de plusieurs mètres ou dizaines de mètres de largeur, généralement installée dans la ligne de fond de vallée au sein d'un bassin versant cultivé, afin de lutter contre l'érosion.

Hydrologie 
 Dans un cours d'eau naturel ou artificiel, un chenal est la partie la plus profonde où passe le courant principal. Les chenaux servent à écouler les eaux encombrées d'alluvions : ils entourent par exemple des bancs de sable ou de graviers. On peut distinguer trois types de chenaux :
 les chenaux rectilignes ;
 les chenaux à méandres ; 
 les chenaux en tresse ou chenaux anastomosés.
 Un chenal d'étiage, ou étier, est un chenal étroit dont la longueur peut atteindre plusieurs kilomètres et contenant de l'eau provenant de la mer.
 En Polynésie française notamment une passe navigable est appelée ava, un chenal intermittent hoa, un chenal de tempête tairua.

Sciences de la Terre et planétologie 
 En volcanologie, un chenal de lave est une coulée de lave fluide confinée par des levées naturelles formées de lave solidifiée.
En sédimentologie, un chenal représente la partie axiale d'un système de drainage, généralement délimités par ses levées.

Sciences humaines et sociales 
 En phonétique, on parle du chenal expiratoire pour désigner le chemin par lequel passe l'expiration.

Culture et société

Monuments 
 Le château de Chenal est situé à Montjovet, en Vallée d'Aoste (Italie).

Navigation 
 Un chenal maritime désigne la voie d'accès à un port ou à une zone de mouillage dans lequel un navire disposera de la plus grande profondeur d'eau sous la quille, lui permettant de progresser en toute sécurité.

Anthroponyme

Patronyme 

 Amédée Chenal (1852-1919), homme politique français ; 
 Giuliana Chenal-Minuzzo (1931-), une skieuse alpine italienne, qui a remporté la médaille de bronze de la descente aux jeux olympiques de 1952 ;
 Joël Chenal (1973-), un skieur alpin français ;
 Marthe Chenal (1881-1947), une soprano française.
 Thierry Chenal (1992-), un biathlète italien.

Pseudonyme 
 Pierre Chenal (1904-1990), de son vrai nom Pierre Cohen, est un réalisateur français.

Hydronyme

Antarctique 
 Le chenal Lemaire est un détroit de l'Antarctique, situé entre la côte ouest de la Terre de Graham (péninsule Antarctique) et l'île Booth.
 Le chenal Murray est un chenal situé sur la commune de Cabo de Hornos au sud du Chili, dans la région de Magallanes et de l'Antarctique chilien.
 Le chenal Neumayer est un détroit situé sur la côte ouest de la Terre de Graham, dans la péninsule Antarctique.
 Le chenal Peltier est un détroit de l'Antarctique, situé sur la côte ouest de la Terre de Graham (péninsule Antarctique).

Canada 
 Le chenal Bostonnais constitue un raccourci sur le cours de la rivière Bostonnais, dans la municipalité de Lac-Édouard, en Mauricie (Québec).
 Le chenal de la Culbute est un ancien chenal de la rivière des Outaouais, à  du village de Chapeau, au Québec.
 Le chenal de l'Île d'Orléans est un chenal du fleuve Saint-Laurent, dans la Capitale-Nationale, au Québec.
 Le chenal des Grands Voiliers est un chenal du fleuve Saint-Laurent, entre l'Île d'Orléans et la rive sud de Québec, dans la Capitale-Nationale, au Québec.
 Le chenal Laurentien est une vallée sous-marine d'origine glaciaire, située dans le golfe du Saint-Laurent et orientée du nord-ouest au sud-est.
 Le chenal Le Moyne est un passage du fleuve Saint-Laurent entre l'île Sainte-Hélène et l'île Notre-Dame, à Montréal.
 Le nom de  a été donné à trois chenaux du Québec.
 Le chenal du Rocher-Fendu est une section de la rivière des Outaouais, située à l'ouest de l'Île-du-Grand-Calumet (Pontiac, Québec).
 Le nom de  a été donné à neuf chenaux du Québec.

France 
 Le chenal du Four est une passe de la mer d'Iroise (Bretagne, France), située entre la Pointe Saint-Mathieu et l'Île de Béniguet.
 Le chenal de Pélard est un cours d'eau côtier du Sud-Ouest de la France.

Japon 
 Le chenal d'Uraga est un détroit de l'île d'Honshū, qui relie la baie de Tokyo au nord à celle de Sagami au sud.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Bibliographie 
Roger Brunet (dir.), Les mots de la géographie, Paris, Reclus-La Documentation française, 1993, , article « chenal », pages 103-104

Articles connexes